

Plaatsaanduidingen 
 Cathay (China), een oude naam voor China of het noordelijk deel daarvan
 Cathay (North Dakota) - een plaats (city) in de Amerikaanse staat  North Dakota
 Catheys Valley - voorheen Cathay, een gemeentevrij gebied in de Amerikaanse staat Californië

Bedrijvigheid 
 Cathay Pacific - een Chinese luchtvaartmaatschappij, gevestigd in Hong Kong
 Cathay Bank - een in Los Angeles gevestigde bank met kantoren in de VS en China
 Cathay Organisation - een bedrijf uit Singapore met belangen in uitgaansindustrie (vooral bioscopen) en toerisme
 Cathay Shipping Corporation - een rederij uit Panama
 SS Cathay (CSC) - een schip dat van 1959 tot 1963 voor deze rederij voer, gebouwd 1942 als Empire Archer
 SS Cathay (P&O) - een schip uit 1924 van rederij P&O

Overig 
 Cathay (Ezra Pound) - een gedichtenbundel van Ezra Pound

Zie ook
 Cathays - een wijk van Cardiff